Grafenau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Grafenau (Niederbayern), Stadt im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grafenau (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Grafenau (Waidhaus), Ortsteil des Marktes Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

in Österreich:
 Grafenau (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Grafenau (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft der Gemeinde Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich